Deux navires de la Kaiserliche Marine et un de la Reichsmarine ont porté le nom de Nürnberg , d'après le nom allemand de Nuremberg :
le , un croiseur léger de la  lancé en 1906 ;
le , un croiseur léger de la  lancé en 1916 ;
le , un croiseur léger de la  lancé en 1934.

Nürnberg